Мерцедес-Бенц A-класа може да се отнася за няколко модела автомобили:
 Мерцедес-Бенц A-класа (W168), малък многофункционален автомобил, произвеждан през 1997-2004 г.
 Мерцедес-Бенц A-класа (W169), малък многофункционален автомобил, произвеждан през 2004-2012 г.
 Мерцедес-Бенц A-класа (W176), среден автомобил, произвеждан през 2012-2018 г.
 Мерцедес-Бенц A-класа (W177), среден автомобил, произвеждан от 2018 г.